John Olver può riferirsi a:

 John Olver (1936-2023), politico statunitense
 John Olver (1958-), giocatore e allenatore canadese di hockey su ghiaccio
 John Olver (1961-), rugbista a 15 inglese